Наде́жда Миха́йловна Емелья́нова (род. 3 апреля 1966) — российский  и . Член Союза писателей России; член Русского географического общества; член Российского военно-исторического общества. Старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, кандидат исторических наук.

Биография 
В 1994 году окончила факультет журналистики МГУ (специалитет: журналист, литературный редактор) и Института стран Азии и Африки ("История арабских стран", бакалаврский курс).

В период гражданской войны в Республике Таджикистан работала военным корреспондентом на границе Таджикистана и Афганистана в системе Федеральной пограничной службы РФ. Параллельно занималась изучением религии и этнографии памирских народов (по конфессиональной принадлежности — исмаилитов).

В 1994—1999 годах — военный корреспондент в системе Федеральной пограничной службы РФ и Совета командующих пограничных войск СНГ. Редактор отдела международной жизни журнала «Пограничник Содружества». Работала в качестве военного корреспондента на таджикско-афганской границе в период гражданской войны в Республике Таджикистан.

Обучалась в аспирантуре Института востоковедения Российской Академии наук, научный руководитель А. В. Малашенко. В 1998 году в Институте востоковедения защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук «Ислам как фактор формирования этнокультурной идентичности кабардинцев: история и современность» (специальность 09.00.06 — философия религии).

В 2000—2005 годах — старший научный сотрудник Института востоковедения РАН (сектор Афганистана, Отдел стран Ближнего и Среднего Востока), в 2005—2009 годах — учёный секретарь Института востоковедения.

В период работы в ИВ РАН издала ряд индивидуальных и коллективных монографий. Среди них: «Мусульмане Кабарды», «Мусульмане Осетии: на перекрестке цивилизаций» (совместно с РИК МК РФ), «Дарваз: Религиозная и культурная жизнь таджикско-афганского приграничья. По материалам полевых исследований 2001—2003 гг.».

Н. М. Емельянова — автор и член редакционной коллегии проекта «Очерки истории распространения исламской цивилизации», занимается изучением религии и культуры народов, проживающих в горных регионах.

Инициатор и руководитель ряда экспедиций в горных регионах Северного Кавказа и Средней Азии (в частности, 2001—2003 год экспедиции в Афганистане, провинция Бадахшан; Алано-Памирская экспедиция 2001—2007 гг.).

Организатор международных конференций в Египте (Каир, Александрия, Асуан, Луксор) в 2006, 2007 г. («Ислам — традиция и этика»).

Авторские работы Н. М. Емельяновой базируются на изучении российских архивных документов и полевых материалах, собранных в ходе научных экспедиций по методу социальной антропологии. Апробации данных методик осуществлялась в тесном сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами из системы Президиума Российской Академии наук, Министерства культуры Российской Федерации, Лондонского научно-исследовательского института по изучению исмаилизма и др.

С 2010 года в составе группы ученых Российского института культурологии начала заниматься разработкой методик по сохранению коренных малочисленных народов Кавказа, в 2012—2013 продолжила эту работу в качестве руководителя Центра кавказских исследований Российского института культурологи.

В 1998—2001, 2010—2011, 2015—2018 гг. вела преподавательскую деятельность в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ, кафедра международной безопасности), Московском государственном университете культуры и искусств (курс по межкультурной коммуникации, курс по зарубежной журналистике — 2010—2011 гг.); Академии Федеральной пограничной службы (в настоящее время Академия ФСБ) по религиоведению; Институте стран Азии и Африки (подготовка магистрантов по истории Кавказа).

В 2018 работала в качестве переводчика художественных произведений турецкого автора Зюльфю Ливанели.

С 2018 года — старт работ в Южной Америке (Парагвай), связанных с исследованием судьбы русского генерала Ивана Тимофеевича Беляева. В 2019 году опубликована книга «Один в поле воин: Иван Беляев (Белый генерал — вождь краснокожих)», вошедшая в список лауреатов историко-литературной премии Св. Александра Невского за 2019 год.

Научные труды

Монографии 
 Абазинский Ренессанс. Наперекор стихиям. — М., ИД «Граница», 2020. — 415 с., илл. — (В соавторстве с Муссой Экзековым) — ISBN 978-5-9933-0222-5.
 Один в поле воин: Иван Беляев. Белый генерал, вождь краснокожих. — СПб, ИД «Питер», 2019. — 508 с. ISBN 978-5-4461-1212-8Зюльфю Ливанели. Счастье. — М., 2018, ЭКСМО. — ISBN 978-5-04-097802-1. 384 стр. — Перевод с тур. и комм. Надежды Емельяновой.
 Книга путешественника. Северный Кавказ и Закавказье. В стране Абаза. (В соавторстве с Муссой Экзековым) — СПб, 2011. — 256 с. ISBN 978-5-4237-0333-2
 Дарваз: Религиозная и культурная жизнь таджикско-афганского приграничья. (По материалам полевых исследований 2003—2006 гг.). Индивидуальная монография. — М.: 2007. — 111 с. ISBN 5-93719-037-8
 Мусульмане Осетии: на перекрестке цивилизаций. Монография. — М.: ИВРАН-РИК, 2003. — 359 с (Часть I, Часть II, Часть III)
 Мусульмане Кабарды. Монография. — М.: «Граница», 1999. — 140 с. ISBN 5-86436-280-8

Статьи 
 Народ Абаза. Путь наперекор стихиям. // Наука и Религия, № 1 — 2020 г. С. 26-34. (В соавторстве с Муссой Экзековым).
 Благодаря его воле мы не были истреблены // «Наука и Религия» — № 12 за 2018 и № 1 за 2019 год.
 Эрдоган vs Гюлен: новейшие тенденции в политическом развитии Турции. // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. № 2 (8), 2017 С: 39-50.
 Торговые связи Российской, Османской империй и народов Кавказа в первой половине XIX века // Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты… М., 2015. С. 261—270.
 Процессы мультикультурализма в религиозном пространстве Северного Кавказа // Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты. Материалы московского форума, посвященного памяти Гейдара Алиева. М., 2015. С. 210—220
 Культура и религия Дарваза (по материалам полевых исследований 2003 года) // «Памирская экспедиция». М., ИВ РАН, 2006.
 Бадахшанский дневник // «Памирская экспедиция». М., ИВ РАН, 2006.
 О некоторых особенностях религиозной практики ираноязычных народов Памира и Кавказа // М., «Ирано-Славика» N3-4, 2004
 Осенний лист имама Шамиля // Журнал «Восточная коллекция» N4 (19), 19/11/2004
 Иран в истории Кавказа (на примере Осетии) // Владикавказ, журнал «Дарьял» N4-2003
 Народы Памира и Гиндукуша // Очерки истории распространения исламской цивилизации. Т I—II. М., РОССПЭН, 2002
 Аманулла // «Наука и религия». № 10. 2001.
 Исламофобия — путь в тупик // «Независимое военное обозрение», № 45 (256), 07.12.2000.

Примечания

Ссылки 
 Авторский сайт Надежды Емельяновой
 Раздел Надежды Емельяновой в Библиотеке Максима Мошкова

Выпускники факультета журналистики МГУ
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Сотрудники Российского института культурологии
Сотрудники Института российской истории РАН
Женщины-историки
Члены Союза писателей России
Члены Русского географического общества после 1991 года
Члены Российского военно-исторического общества
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Википедисты